Carlo Rizzetti – imprenditore e politico italiano
 Dante H. Rizzetti – compositore di scacchi argentino
 Pedro Rizzetti – calciatore brasiliano